Messier 3, kuglasti skup u zviježđu Lovački psi
 M3 Lee, američki tenk koji se koristio u Drugom svjetskom ratu,
 kubični metar